Orco steht für:

 Orco, ein Fluss in der Region Piemont
 Orco-Gruppe, eine internationale Immobiliengesellschaft mit Firmensitz in Luxemburg
 Orco Feglino, eine Gemeinde in der italienischen Region Ligurien
 ORCO Tower, ein Bürohochhaus in der Warschauer Innenstadt
 Chaupi Orco, der höchste Berg der Cordillera Apolobamba

Siehe auch:
 Orca
 Orko